Соревнования по биатлону среди мужчин в гонке преследования на 12,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 12 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки запланирован на 21:00 по местному времени (UTC+9). В соревновании примут участие 60 сильнейших спортсменов, отобранных по результатам спринта. Действующим олимпийским чемпионом и чемпионом мира в преследовании является французский биатлонист Мартен Фуркад.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)